Tamás Kiss (né en 1987), céiste hongrois.
  (né en 1979), joueur de football hongrois.
 Tamás Kiss (né en 2000), joueur de football hongrois.